Krug  kan henvise til

 Krug (efternavn), et efternavn
 Krug, er forsamling i kosakkernes samfund
 Champagne Krug, et champagnehus
 2K11 Krug også kaldet Ljulev 9M8 Krug, et sovjetisk og senere russisk mellemdistance jord-til-luft missil
 Krug, en fiktiv race af skabninger i rollespillet Dungeon Siege